Harry Lee (1882-1933), joueur international anglais de rugby à XV.
 Harry Lee (né en 1907), joueur de tennis britannique.
 Harry Lee, un acteur de cinéma.